Jazzhaus (platenlabel), een platenlabel voor jazz
 Jazzhaus Records, een platenlabel voor jazz in Freiburg
 JazzHausMusik, een platenlabel voor jazz in Keulen